Added ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Added (* 1999), französischer Tennisspieler
 Jeanne Added (* 1980), französische Singer-Songwriterin